Кади́ло:

 Кадило — церковный сосуд
 Кадило (растение) — декоративное растение семейства Яснотковые